Чус — топоним:

Населённые пункты 
 Чус — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Чус — посёлок в Юрлинском районе Пермского края.

Реки 
 Чус — нижний приток Камы в Кировской области.
 Чус — верхний приток Камы в Пермском крае и Кировской области.